Nankang steht für:

 den Stadtbezirk Nankang (南康区) der bezirksfreien Stadt Ganzhou der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Nankang (Ganzhou),
 die Großgemeinde Nankang (南康镇) im Stadtbezirk Tieshangang der Stadt Beihei im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Nankang (Tieshangang),
 die Großgemeinde Nankang (南康镇) der Stadt Lushan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Nankang (Lushan),
 eine chinesische Reifenmarke aus Taiwan, siehe Nankang (Reifenhersteller).